KLE steht für:
 Kaélé Airport (IATA-Code), Flughafen von Kaélé, Kamerun
 Kurze literarische Enzyklopädie (russ. Kratkaja literaturnaja enziklopedija) ein russischsprachiges Literaturlexikon
 Rusaero (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

KLE als Unterscheidungskennzeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Kleve

kle steht für:
 Kulung (Kiranti-Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung